Адаптація ( — пристосовую), також пристосування — орган, властивість чи функція живого організму, а також процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища.. З біології (Адаптація (біологія)) термін перейшов до низки соціальних та технічних наук.

У технічних науках 
 Адаптація (кібернетика) — процес накопичення інформації в системі, спрямований на досягнення оптимального стану
 Адаптація в обробці сигналів — автоматична зміна параметрів фільтрів у залежності від умов, що змінилися.

У соціальних науках 
 Етнічна адаптація
 Соціальна адаптація
 Гедоністична адаптація
 Адаптація законодавства
 Адаптація (маркетинг)
 Адаптація товару

Також у біології 
 Адаптація зорова
 Онтогенетична адаптація
 Адаптація до глобальної зміни клімату

У мистецтві 
 Адаптація (мистецтво) — перероблення твору зі збереженням основної ідеї та іноді сюжету, для людей іншого часу, країни, віку.
 Адаптація (театр)
 Адаптація (фільм) — фільм, комедія режисера Спайка Джонза
 Адаптація (група) — рок-гурт

Адаптивні 
Адаптивними можуть бути: 
 Адаптивне керування
 Адаптивна система

Див. також 
 Адоптація

Примітки

Посилання 
 В. Б. Первомайський. Адаптація психічна  //